Sparta a fost un oraș-stat proeminent din Grecia antică, cu o istorie de circa șapte secole (î. Hr.).

Numele propriu de Sparta se mai poate referi la,

Locuri

Grecia 

 Sparta, orașul-stat antic;
 Sparta, orașul modern omonim, construit pe locul originar al anticei Sparta în Laconia, Grecia.

Canada 

 Sparta, Ontario, localitate, un sat (village) istoric.

Statele Unite ale Americii 

 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, o comunitate neîncorporată din statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, sat din statul ; 
 Sparta, comunitate neîncorporată din statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, comunitate neîncorporată din comitatul Buchanan, statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, district (township) din statul ; 
 Sparta, district (township) din comitatul Livingston, statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, oraș din statul ; 
 Sparta, oraș din statul  și
 Sparta, târg din statul .

Sport

Republica Cehă 

 Sparta Prague, un club multi-sportiv cunoscut din Cehia, având multe filiale; 
 AC Sparta Prague, clubul de fotbal masculin; 
 AC Sparta Praha, clubul de fotbal feminin; 
 HC Sparta Praha, echipa de hochei pe gheață; 
 BC Sparta Prague, clubul (și echipa) de fotbal masculin; 
 BLC Sparta Prague, clubul (și echipa) de fotbal masculin; 
 RC Sparta Prague, echipa de rugby; 
 AC Sparta Praha (ciclism), echipa de ciclism; 
 Sparta Prague Open, turneu de tenis.
și
 SK Sparta Kolín, echipă de fotbal masculin din localitatea Kolín; 
 SK Sparta Krč, echipă de fotbal masculin din localitatea Krč.

Norvegia 

 IL Sparta, un club norvegian cu multiple discipline sportive; 
 Sparta Warriors, echipa de hochei pe gheață a clubului IL Sparta, 
 Sparta Amfi, patinoar acoperit, aparținând echipei IL Sparta. 
 FK Sparta Sarpsborg (2004-2007), ulterior Sarpsborg 08 FF, club de fotbal masculin din Norvegia.

Polonia 

 Sparta Brodnica, echipă de fotbal masculin din Brodnica; 
 Sparta Janowiec Wielkopolski, echipă de fotbal masculin; 
 Sparta Lwów, echipă de fotbal masculin din Lwów; 
 Sparta Szamotuły, echipă de fotbal masculin din Szamotuły; 
 Sparta Wrocław, echipă de motociclism de viteză din Wrocław și
 Sparta Złotów, club multi-sport din Złotów.

Țările de Jos 

 Sparta-Feyenoord echipă neerlandeză de baseball și
 Sparta Rotterdam, echipă renumită de fotbal masculin din Rotterdam.

Varii utilizări sportive 

 Sparta (club atletic), club atletic danez; 
 CF Sparta (Clubul de Fotbal Sparta), club de fotbal masculuin din Moldova și 
 Sparta, cal de curse faimos, care nu a terminat cursa 1848 Grand National.

Alte utilizări 

 Sparta (mitologie), prima regină mitică a Spartei, cu nume omonim cu cel al entității statale; 
 Sparta (album), album muzical al formației M.O.P.; 
 Sparta (band), formație muzicală formată din ex-membri ai formației At the Drive-In; 
 Sparta (jurnal), revistă de istorie axată pe istoria Greciei și a Spartei; 
 Sparta (rachetă), nume comercial al unei rachete australiene (lansată prima dată în 1967 la baza Woomera) produsă în ; 
 SPARTA, producător american de arme și rachete, producător al rachetei omonime; 
 Sparta (insectă), gen de molie; 
 Ancient Wars: Sparta, joc strategic în timp real pe computer; 
 Sparta, planetă ficțională din seria CoDominium, realizare de Jerry Pournelle și 
 Sparta, o altă planetă ficțională din serialul "A Spartan Planet", realizat de A. Bertram Chandler.

Pagini de vizitat 

Nume proprii